Khéphren, pharaon de l'Ancien Empire égyptien.
 Kephren, un membre du groupe de rap français IAM.
 Khéphren Thuram, footballeur français, fils de Lilian Thuram.